Hyde steht für:

 Hyde (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Hyde-Gletscher, Gletscher im Ellsworthland, Antarktika

Hyde ist der Name folgender Orte

in Neuseeland:
 Hyde (Neuseeland), in Dunedin

in der Türkei:
 Hyde, alter Name von Sardes
 Hyde (Karien), Stadt im kleinasiatischen Karien
 Hyde (Lykaonien), antike Stadt in Lykaonien, vermutlich bei dem Dorf Akçaşehir, etwa 50 km westlich von Ereğli (Konya)

im Vereinigten Königreich:
 Hyde (Bedfordshire), England
 Hyde (Gloucestershire), England
 Hyde (Greater Manchester), England
 Hyde (Hampshire), England
 The Hyde, Stadtteil des Stadtbezirks London Borough of Barnet

in den Vereinigten Staaten:
 Hyde (Louisiana), im Avoyelles Parish
 Hyde (Pennsylvania), im Clearfield County
 Hyde (Wisconsin), im Iowa County

Siehe auch:
 Hide
 Hite
 Hyde Park (Begriffsklärung)